Eliot, angol családnév
 Eliot, angol keresztnév